Das Winnipeg National Bank Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 16. Juli 2017 in Winnipeg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 53 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 50 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 50 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Winnipeg